Trescore steht für:

 Trescore Balneario, eine Gemeinde in der Provinz Bergamo, Region Lombardei, im nördlichen Italien
 Trescore Cremasco, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Cremona in der Lombardei